Zwei Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Wellesley, benannt nach Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington, (mit seinen verschiedenen Schreibweisen).

 HMS Wellesley (1812), ein Schulschiff, ehemals HMS Cornwall, dass 1868 umbenannt wurde.
 HMS Wellesley (1815), ein Linienschiff dritter Klasse mit 72 Kanonen, das von der Britischen Ostindien-Kompanie in Bombay gebaut wurde. 1940 durch Luftangriff versenkt.

Sonstige 
 HMS Wellesley war eine Trainingseinrichtung der Royal Navy in Blyth, Northumberland

Literatur 
 

Wellesley